Торлино — название населённых пунктов в России:
 
 Торлино — деревня в Таборинском районе Свердловской области.
 Торлино — деревня в Балезинском районе Удмуртии.